Haven (Kansas)
Haven (Série)
Lynn Haven
Moore Haven
Winter Haven, na Flórida
Pine Haven, no Wyoming

Desambiguação
Desambiguações de topônimos